Aranea viatica est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Aranea viatica Linnaeus, 1758 est synonyme de Xysticus cristatus (Clerck, 1757) ;
 Aranea viatica Fourcroy, 1785 nec Linnaeus, 1758 est synonyme de Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1776).

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Thomisidae